Балдыж (устар. Болдыж) — топоним:

 Балдыж — деревня в Брянском районе Брянской области
 Балдыж — село в Дмитровском районе Орловской области

См. также 
 Болдыж — древнерусский город, осталось городище Большая Слободка в Орловской области